Klausenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Klausenbach (Gemeinde Kirchberg in Tirol), Wohnplatz beim Ortsteil Klausen der Gemeinde Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Gewässer:
 Klausenbach (Aschauer Ache), linker Zufluss der Aschauer Ache bei Klausenbach, Gemeinde Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Klausenbach (Drauchenbach), linker Zufluss des Drauchenbachs bei Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Klausenbach (Feistritz), rechter Zufluss der Feistritz bei Au, Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Klausenbach (Kieferbach), Unterlauf des Kiefersbachs, linker Zufluss des Inns bei Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Klausenbach (Ledava), linker Zufluss der Ledava, hier noch Lendava, nach Kalch, Markt Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Klausenbach (Nordrach), Oberlauf der Nordrach bei Nordrach-Kolonie, die bei Zell im Ortenaukreis, Baden-Württemberg, von rechts in den Harmersbach mündet
 Klausenbach (Oswaldgrabenbach), linker Zufluss des Oswaldgrabenbachs bei Oswaldgraben, Gemeinde Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Klausenbach oder Weißenbach (Prien), linker Zufluss der Prien gegenüber Grattenbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Klausenbach (Schwarzlofer), linker Zufluss der Schwarzlofer nach Groissenbach, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Klausenbach, Oberlauf des Sulzbachs bei Sulz, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Klausenbach (Wörthbach), linker Zufluss des Wörthbachs durch Oberrammingen, Gemeinde Rammingen, Landkreis Unterallgäu, Bayern